(Breach) — третий студийный альбом группы The Wallflowers, изданный в 2000 году.

Об альбоме 
В 2001 году (Breach) получил статус золотого. Вскоре после его выхода , ссылаясь на творческие разногласия, группу покинул гитарист Майкл Уорд. Во время записи следующего альбома Red Letter Days его место занял Стюарт Матис.

Список композиций 

 Бонус-версия

Участники записи 
 Джейкоб Дилан — вокал, гитара
 Рами Джаффе — клавишные, бэк-вокал
 Грег Ричлинг — бас-гитара
 Майкл Уорд — соло-гитара, бэк-вокал
 Марио Калир — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 (Breach) на сайте Discogs

Альбомы 2000 года
Breach
Альбомы Interscope Records